Stjepan III. Moldavski

Naselja u Rumunjskoj:
 Ștefan cel Mare (Argeș, Rumunjska), naselje u županiji Argeș
 Ștefan cel Mare (Bacău, Rumunjska), naselje u županiji Bacău
 Ștefan cel Mare (Călărași, Rumunjska), naselje u županiji Călărași
 Ștefan cel Mare (Neamț, Rumunjska), naselje u županiji Neamț
 Ștefan cel Mare (Olt, Rumunjska), naselje u županiji Olt
 Ștefan cel Mare (Vaslui, Rumunjska), naselje u županiji Vaslui